P88 (Letland), een regionale weg in Letland
 Papyrus 88, een handschrift op papyrus van het Nieuwe Testament